Thou – pronome personale inglese
Thou – abbreviazione di Thousandth(s) of an inch, ovvero "millesimi di pollice", unità di misura usata nell'ingegneria e nell'industria dei paesi anglosassoni

Geografia

Le Thou – comune della Charente Marittima
Thou – comune del Cher
Thou – comune del Loiret

Musica 
Thou – gruppo musicale statunitense